Frisvoll se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arne A. Frisvoll
 Arne Arnfinn Frisvoll